LUEFA Youth League 2022-2023 è la nona edizione della UEFA Youth League, competizione giovanile europea di calcio organizzata dall'UEFA.

Restrizioni rose 
Possono essere registrati giocatori nati a partire dal 1º gennaio 2004 in avanti, con un massimo di cinque giocatori per squadra nati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2003 e tre di questi utilizzabili per ogni partita.

Percorso 'UEFA Champions League"

Gruppo A 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo B 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo C 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo D 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo E 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo F 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo G 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Gruppo H 

|-
!colspan=3|1ª giornata

|-
!colspan=3|2ª giornata

|-
!colspan=3|3ª giornata

|-
!colspan=3|4ª giornata

|-
!colspan=3|5ª giornata

|-
!colspan=3|6ª giornata

|}

Percorso "Campioni nazionali"

Primo turno

|}

Secondo turno

|}

Play-off 
Gli 8 vincitori del secondo turno avanzano ai play-off, dove incontrano le seconde classificate dei gironi del percorso "UEFA Champions League".

|-

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

|}

Quarti di finale 

|}

Semifinali 

|}

Finale

Classifica marcatori 
Aggiornata al 1º marzo 2023.

Note 

2022-2023
Calcio nel 2022
Calcio nel 2023